Janów Podlaski (plaats), plaats in Polen
 Janów Podlaski (gemeente), gemeente in Polen